Toponímia:
 Estret de Bass, estret que separa l'illa de Tasmània del continent australià 
 Bass Rock, illa a l'est d'Escòcia 
 Bass Lake, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Indiana 
 Biografies:
 Fontella Bass (Saint Louis, 1940 - 2012), cantant estatunidenca de R&B 
 George Bass (1771 - 1803), cirurgià de la Marina Reial Britànica i explorador d'Austràlia 
 Saul Bass (Nova York, 1920 - Los Angeles, 1996), grafista estatunidenc